Plusieurs opéras italiens de la période baroque (du genre de l'opera seria) portent ce titre, notamment : 
 Arminio (1692) de Heinrich Biber ;
 Arminio (1707) d'Alessandro Scarlatti ;
 Arminio (1737) de Georg Friedrich Haendel.

Voir aussi 
 Arminio Fraga, un économiste brésilien.